Boven (album)
 Jan Boven
 Don Boven
 Ton van Boven
 Theo van Boven
 Marion van Boven
 "n boven k", zie binomiaalcoëfficiënt
 Boven (Sint Eustatius)